hrabstwo Curry (ang. Curry County) w USA, w stanie Nowy Meksyk
 hrabstwo Curry (ang. Curry County) w USA, w stanie Oregon